Со́льба:

 Сольба — река в Переславском районе Ярославской области
 Сольба — разговорное название Николо-Сольбинского монастыря на этой реке
 Сольба — местечко (населённый пункт), Переславский район, Ярославская область, Россия